Хидалго има више значења:
 Хидалго
 Округ Хидалго (Нови Мексико)
 Округ Хидалго (Тексас)
 Хидалго (Тексас)
 Хидалго (Илиноис)